|}

Die Bahnstrecke Działdowo–Olsztyn (Soldau–Allenstein) ist eine  elektrifizierte Eisenbahnstrecke in der polnischen Woiwodschaft Ermland-Masuren. Sie stellt ein Teilstück der Verbindung von Warschau nach Allenstein dar.

Verlauf 
Die Strecke beginnt im Fernverkehrsbahnhof Działdowo (Soldau) an der Bahnstrecke Warszawa–Gdańsk, der auch Beginn der Bahnstrecke Działdowo–Chojnice war, überquert jene und verläuft nordostwärts nach dem Fernverkehrsbahnhof Nidzica (Neidenburg; km 24,384), der Beginn der Bahnstrecke Nidzica–Wielbark war, und dann nordwärts über den Fernbahnhof Olsztynek (Hohenstein (Ostpreußen); km 52,975) und den an drei Strecken, nämlich der von Thorn zur russischen Grenze und an der nach Elbing, gelegenen Fernverkehrshaltepunkt Olsztyn Zachodni (Allenstein Vorstadt/Allenstein West; km 81,100) zum Bahnhof Olsztyn Główny (Allenstein [Stadt]/Allenstein Hauptbahnhof; km 83,283), der an den eben erwähnten Strecken liegt und Beginn der Bahnstrecke Olsztyn–Ełk ist.

Ausbauzustand 
Die Strecke ist durchgängig eingleisig und mit drei Kilovolt Gleichspannung elektrifiziert.

Die Höchstgeschwindigkeit für Personenzüge beträgt bis zum Kilometerpunkt 31,200 annähernd durchgängig hundert Kilometer pro Stunde, bis zum Kilometer 43,202 neunzig, dann wieder großteils hundert Kilometer pro Stunde. Für Güterzüge beträgt sie bis zum Kilometer 23,893 hundert, dann noch siebzig Kilometer pro Stunde.

Geschichte 
Zwischen Allenstein und Hohenstein wurde die Strecke am 15. November 1887 von den Preußischen Staatseisenbahnen eröffnet, die Fortsetzung nach Soldau erfolgte am 1. Oktober 1888. Nach dem Ersten Weltkrieg verlief gemäß dem Versailler Vertrag ab 1920 zwischen Schönwiese und dem 1924 errichteten Bahnhof Sakrau-Scharnau die neue polnisch-deutsche Grenze. Durchgehender Personenverkehr wurde nicht mehr betrieben, ehe 1939 das Deutsche Reich Polen besetzte und das zuvor polnische Stück der Strecke als Teil der Polnischen Staatseisenbahnen der Deutschen Reichsbahn angegliedert wurde. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs 1945 kam die Strecke komplett zu den Polnischen Staatseisenbahnen, die sie bis Ende November 1986 elektrifizieren ließen.

Literatur 
 Ryszard Stankiewicz und Marcin Stiasny: Atlas Linii Kolejowych Polski 2014. Eurosprinter, Rybnik 2014, ISBN 978-83-63652-12-8, S. B9 und C8–9

Weblinks 

 Beschreibung auf atlaskolejowy.net (polnisch)
 Beschreibung, Bilder und historische Fahrpläne auf bazakolejowa.pl (polnisch)

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in der Woiwodschaft Ermland-Masuren